Мосбах (нем. Mosbach) — топоним.

 Мосбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 
 Мосбах (Верхний Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Мосбах (Верхняя Австрия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

См. также 
 Моссбах